Mallinckrodtstraße steht für:
 Mallinckrodtstraße (Borchen), siehe Liste der Baudenkmäler in Borchen
 Mallinckrodtstraße (Dortmund), siehe OWIIIa
 Mallinckrodtstraße (Essen), siehe Leibniz-Gymnasium (Essen)
 Mallinckrodtstraße (Paderborn), siehe Liste der Bodendenkmäler in Paderborn und Liste der Naturdenkmäler in Paderborn